Iran Pro League 2013-14 var den 13. sæson af Iran Pro League og den ottende under navnet Persian Gulf Cup.  Esteghlal var de forsvarende mestre. Sæsonen havde 14 hold fra forrige sæson og to nye hold, der var rykket op fra Azadegan League 2012-13: Gostaresh som gruppe A-vindere og Esteghlal Khuzestan som gruppe B-vindere. De erstattede nedrykkerne Gahar Zagros, Aluminium Hormozgan, Sanat Naft og Paykan. Esteghlal Khuzestan rykkede op i stedet for gruppe B-vinderne, Shahrdari Tabriz, på grund af en matchfixing-skandale. Ligaen startede den 24. juli 2013 og sluttede den 11. april 2014. Kampplanen blev annonceret den 9. juli 2013. Foolad vandt mesterskabet for anden gang i klubbens historie.

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Pro League 2013-14